El Espinal puede referirse a:índice

Divisiones administrativas

En Colombia 
 El Espinal, municipio del departamento de Tolima;

En México 
 El Espinal, municipio del estado de Oaxaca;
 El Espinal, localidad del estado de Oaxaca;

En Panamá 
 El Espinal, municipio de la provincia de Los Santos;

En Venezuela 
 El Espinal, poblado del Municipio Antonio Díaz (Nueva Esparta);